Список островів за населенням — список островів, упорядкованих за кількістю населення, і включає всі острови світу з населенням понад 100 000 осіб. Для порівняння також приведені континентальні масиви суші наведені курсивом. Населення світових островів становить понад 730 мільйонів, що складає приблизно 11 % від загальної чисельності населення світу. З них лише Ява та Хонсю мають населення понад 1 % від світового населення.

Острови впорядковані за кількістю населення 
Через складний характер визначення, що саме являє собою географічний острів, порівняно з адміністративним регіоном, будь ласка, дивіться коментарі щодо того, що включено в цифри, оскільки деякі острови включають сусідні. Однак така практика не рекомендується.

Населення понад 10 мільйонів

Населення від 1 000 000 до 10 000 000

Населення від 500 000 до 1 000 000

Населення від 100 000 до 500 000

Див. також 
 Список карибських острівних країн за кількістю населення
 Список островів за висотою
 Список островів за площею
 Список країн за населенням
 Список країн за площею
 Список островів за густотою населення

Нотатки

Примітки

Посилання 
 UN Environment Programme Islands Directory 
 Most populous islands 

Списки островів
Населення